Torre del Andador puede referirse a:

Torre del Andador (Albarracín)
Torre del Andador (Daroca)